Гласные верхнего подъёма — разновидность гласных звуков, присутствующая в большинстве языков мира. Основная характеристика гласных подъема — положение языка, максимально приближенное к верхнему нёбу, однако без создания шумового фона, характеризуемого, как согласный звук.

Часто гласные верхнего подъема называют закрытыми, поскольку во время артикуляции спинка языка как можно ближе поднимается к нёбу, а рот призакрыт.

В алфавите МФА существуют в виде следующих символов:

При рассмотрении фонетического строя какого-либо конкретного языка термин «гласные верхнего подъема» может быть отнесен к любому гласному звуку, более закрытому, чем гласные среднего подъёма, таким образом, в контексте единой звуковой системы одного языка, к верхним гласным могут отнесены также гласные средне-нижнего подъёма, ненапряжённые гласные верхнего подъёма, и, собственно, гласные верхнего подъёма.